Zapasy na Igrzyskach Śródziemnomorskich 1983 odbywały się w dniach 5-9 września w Casablance.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com

Zapasy na igrzyskach śródziemnomorskich
1983 w zapasach
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983